Михаил Петрушевски може да се отнася за:

 Михаил Петрушевски (1932 - 1993), руски офицер;
 Михаил Петрушевски (1911 - 1990), филолог от СР Македония.